

Sigle 
AASE peut désigner :
 Advanced Aerodynamics and Structures, un constructeur aéronautique américain.

Voir aussi 
 (864) Aase, un astéroïde découvert le 
 Syndrome d'Aase, une forme rare de l'anémie de Blackfan-Diamond